Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Siemerink che ha battuto in finale David Prinosil 5-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (primo turno)
 David Rikl (quarti di finale)
 Martin Damm (primo turno)
 Alexander Mronz (primo turno)

 Marcos Ondruska (semifinali)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Bryan Shelton (primo turno)
 Jan Siemerink (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1994